Requiem — чотирнадцятий студійний альбом американського гурту Korn, виданий 4 лютого 2022 року під лейблом Loma Vista Recordings.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 

Альбоми Korn
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2022